Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – lista państw, reprezentowanych przez narodowe komitety olimpijskie, które wysłały przynajmniej jednego sportowca na XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1998 roku w Nagano.

W zawodach olimpijskich na igrzyskach w Nagano wzięli udział reprezentanci 72 państw. Najliczniej reprezentowanym kontynentem była Europa (39 państw), kolejnymi według liczby państw uczestniczących były: Azja (17 państw), Ameryka Północna i Południowa (po 6 państw) oraz Afryka i Australia i Oceania (po 2 państwa). Wśród państw uczestniczących były kraje debiutujące w zimowych igrzyskach olimpijskich: Azerbejdżan, Kenia, Macedonia, Urugwaj i Wenezuela.

Najliczniejszą reprezentację wystawiły Stany Zjednoczone, w barwach których w zawodach olimpijskich zaprezentowało się 186 sportowców (81 kobiet i 105 mężczyzn). Reprezentacja Stanów Zjednoczonych była jedyną, która miała swoich przedstawicieli we wszystkich 68 konkurencjach rozegranych w Nagano.

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Niemiec, w dorobku której znalazło się 29 medali (12 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych). W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajęła rosyjska biegaczka narciarska Łarisa Łazutina, która zdobyła trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal.

Liczebność reprezentacji 

Podczas igrzysk olimpijskich w Nagano największą pod względem liczby sportowców drużyną była reprezentacja Stanów Zjednoczonych – w zawodach olimpijskich wzięło udział 186 sportowców z tego kraju (81 kobiet i 105 mężczyzn). Stany Zjednoczone wystawiły przynajmniej jednego reprezentanta we wszystkich czternastu dyscyplinach sportowych i we wszystkich 68 konkurencjach, które znalazły się w programie olimpijskim. Kolejnymi reprezentacjami pod względem liczebności były: gospodarz igrzysk – Japonia (156 sportowców), Kanada (144) i Niemcy (125). Oprócz Stanów Zjednoczonych co najmniej jednego reprezentanta w każdej dyscyplinie olimpijskiej w Nagano wystawiły Japonia i Niemcy.

Łącznie w zawodach olimpijskich wzięło udział 2180 sportowców z 72 narodowych reprezentacji (dla porównania, podczas poprzednich zimowych igrzysk, w 1994 roku w Lillehammer wystąpiło 1738 sportowców z 67 państw). Dwie reprezentacje liczyły ponad 150 sportowców, siedem ponad 100 sportowców, a siedemnaście ponad 50 sportowców. Dwanaście komitetów olimpijskich wystawiło tylko jednego swojego reprezentanta.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie państw według liczby uczestników zawodów olimpijskich w Nagano. Uwzględniono tylko tych sportowców, którzy wzięli udział w zawodach (zostali zgłoszeni do startu w swojej konkurencji). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Wskazano również, poza numerem porządkowym dla kolejności alfabetycznej, numerację według kolejności wejścia na stadion podczas ceremonii otwarcia igrzysk, a także liczbę dyscyplin i konkurencji, w których wskazany kraj był reprezentowany. Podczas ceremonii otwarcia, wbrew przyjętemu zwyczajowi, wszystkie reprezentacje (poza Grecją, tradycyjnie otwierającą paradę, i Japonią, organizatorem igrzysk kończącym ceremonię) wchodziły na stadion według kolejności alfabetycznej w języku angielskim, a nie w języku miejscowym (w tym przypadku japońskim).

Udział reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
W ramach igrzysk w Nagano przeprowadzono 68 konkurencji w 14 dyscyplinach sportowych. W porównaniu do poprzednich zimowych igrzysk, rozegranych w 1994 roku w Lillehammer, do kalendarza włączono siedem konkurencji – turniej hokeja na lodzie kobiet, cztery konkurencje snowboardowe oraz turnieje w curlingu kobiet i mężczyzn, za które po raz pierwszy w historii przyznano medale olimpijskie.

Najwięcej konkurencji – po dziesięć – przeprowadzono w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim i narciarstwie alpejskim. W kalendarzu znalazły się dwie dyscypliny zespołowe – curling i hokej na lodzie, w obu przeprowadzono turnieje kobiet i mężczyzn. Najwięcej państw – 49 – wystawiło swoich reprezentantów w narciarstwie alpejskim, po 37 państw w biegach narciarskich i łyżwiarstwie figurowym, a 32 państwa w biathlonie.

W tabeli zaprezentowano zestawienie państw według liczby reprezentantów w poszczególnych dyscyplinach sportowych na igrzyskach w Nagano. Uwzględniono tylko sportowców, którzy wystąpili w zawodach (bądź zostali zgłoszeni do startu). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Jedna zawodniczka, Szwedka Magdalena Forsberg, wystąpiła na tych igrzyskach w dwóch różnych dyscyplinach – biathlonie i biegach narciarskich.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych reprezentacji 

Podczas igrzysk w Nagano medale olimpijskie zdobyli sportowcy z 24 państw, z których reprezentanci 15 państw wywalczyli przynajmniej jedno złoto olimpijskie. Zwycięzcą klasyfikacji medalowej, z dwunastoma złotymi, dziewięcioma srebrnymi i ośmioma brązowymi medalami, została reprezentacja Niemiec. Niemieccy sportowcy zdobyli także najwięcej medali wszystkich kruszców łącznie (29), dzięki czemu wyrównali rekord liczby medali zdobytych w trakcie jednej edycji zimowych igrzysk, wcześniej taki wynik osiągnęli jedynie reprezentanci ZSRR na igrzyskach w Calgary w 1988 roku. Najbardziej utytułowaną zawodniczką igrzysk była rosyjska biegaczka narciarska Łarisa Łazutina, która zdobyła w Nagano pięć medali – trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy. O jeden brązowy medal mniej wywalczył Norweg Bjørn Dæhlie. Łącznie w jego dorobku, we wszystkich startach olimpijskich, znalazło się dwanaście medali (osiem złotych i cztery srebrne), dzięki czemu stał się najbardziej utytułowanym sportowcem na zimowych igrzyskach olimpijskich. Ogółem przynajmniej dwukrotnymi medalistami igrzysk zostało 47 sportowców, z których 31 zdobyło co najmniej jeden złoty medal.

W tabeli przedstawiono państwa uczestniczące w igrzyskach w 1998 roku wraz z liczbą zdobytych medali oraz nazwiskami sportowców, którzy dla danej reprezentacji uzyskali najlepszy rezultat. W przypadku państw, które zdobyły co najmniej jeden medal, był to sportowiec, który zdobył najwięcej medali olimpijskich. W pozostałych przypadkach wskazano sportowca, który zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich startujących w danej reprezentacji.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!